Robustezza – in chimica, capacità di un metodo analitico di non risentire degli effetti delle variazioni operative deliberatamente introdotte
 Robustezza – in informatica, capacità di comportarsi in modo ragionevole in situazioni impreviste
 Robustezza – per una struttura, capacità di evitare danni sproporzionati nel caso in cui la struttura stessa subisca danni locali anche gravi